Kabbani bezeichnet:

Hisham Kabbani
Mohammed Rashid Qabbani
Tarik Schwenke